Джефф Селентано (; 24 мая 1960, Пембертон, Нью-Джерси, США) — американский актёр, режиссёр, продюсер и сценарист. Сооснователь компании Periscope Pictures. В 1980-х и 1990-х снимался в кино под псевдонимом Джефф Вестон.

Биография и карьера 
Родился и вырос в Пембертоне, штат Нью-Джерси. Обучался в колледже Хьюстон. В 21 год переехал в Нью-Йорк, где брал курсы актёрского мастерства у Стеллы Адлер, а затем поступил в Нью-Йоркскую академию кино.

В 1984 году дебютировал на телевидении в сериале «Охотник Джон» (англ. Trapper John, M.D.), под девичьей фамилией своей матери Вестон. Затем последовали роли в одном из эпизодов «Частного детектива Магнума» (1984), в боевике «Американский ниндзя 2: Схватка» (1987), приключенческом фильме «Инопланетянка из Лос-Анджелеса» (1988), вестерне «Идущий по следу» (1988) и в экранизации одноимённого произведения Жюля Верна «Путешествие к центру Земли» (1989).

В начале 1990-х он снялся во второстепенных ролях в нескольких известных фильмах ужасов — «Повелитель кукол 2» (1990) и «Демонические игрушки» (1992), а также в пародийном «Молчании ветчины» (1994). В 1994 он снял короткометражный фильм «Dickwad» по собственному сценарию. В 1995 он становится режиссёром комедии «Под гавайской луной», в титрах указан под своей настоящей фамилией Селентано. В главных ролях снимались Стивен Болдуин, Эмили Ллойд и Крис Пенн.

Наиболее известная режиссёрская работа — боевик «Московская жара» (2004) с Александром Невским в главной роли. Фильм получил сдержанные отзывы критиков в США, а в России большинство рецензий были отрицательными.

Личная жизнь 
С 1988 года женат на актрисе Мусетте Вандер.

Фильмография 

Кинорежиссёры США
Киноактёры США